Maria Kisliak (1925-1943), résistante soviétique exécutée par les Allemands ;
 Sergueï Kisliak (1950-), diplomate russe ;
 Sergey Kislyak (1987-), joueur de football biélorusse.

Patronyme russe